Piętka – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 5711 osoby.

Znane osoby noszące to nazwisko 
 Marceli Piętka (17??–1794) – pracownik policji, szpieg i jurgieltnik rosyjski;
 Roman Piętka (1937–2011) – polski duchowny katolicki.

Zobacz też 
 Piętka, kima, ukształtowanie konturu elementu architektonicznego
 Pięta
 Pięta (nazwisko), polskie nazwisko;
 Piętki, wieś w Polsce w gminie Kalinowo.

Przypisy 

Polskie nazwiska